Guide – wieś w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Lancashire
 Guide – powiat w Chinach, w prowincji Qinghai